Vladimir Smirnov peut désigner :
  (1849-1918), général russe ;
 Vladimir Ivanovitch Smirnov (1887-1974), mathématicien soviétique ;
 Vladimir Mikhaïlovitch Smirnov (1887-1937), l'un des meneurs du  il rallia l'Opposition de Gauche ;
 Vladimir Ivanovitch Smirnov (1910-1988), géologue soviétique ;
 Vladimir Nikolaevich Smirnov (1942-2000), acteur russo-bulgare ;
 Vladimir Viktorovitch Smirnov (1954-1982), escrimeur soviétique ;
 Vladimir Alexeyevich Smirnov (né en 1957), homme d'affaires russe ;
 Vladimir Mikhaïlovitch Smirnov (né en 1964), skieur de fond soviétique puis kazakh ;
 Vladimir Smirnov (né en 1978), coureur cycliste lituanien.